El vóley playa en los Juegos Olímpicos de París 2024 se realizará en un estadio construido en el Campo de Marte, enfrente de la Torre Eiffel de París, en el año 2024.

Referencias

Enlaces externos
Pág. de París 2024 .

Vóley playa
2024
Juegos Olímpicos